Kuglstadt ist der Ortsname von

 Kuglstadt (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Kuglstadt (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern

Siehe auch:
 Kugelstadt
 Kugelstatt